Траума се може односити на:

Филм и телевизија
 Филм Траума, амерички из 1962; режија: Robert M. Young;
 Филм Траума , хорор из 1993; режија: Dario Argento;
 Филм Траума , психолошки трилер 2004; режија: Marc Evans;
 ТВ серија Траума, медицинске драмске епизоде о догађајима у Сан Франциску;
 ТВ серија Траума, медицинске драмске епизоде о догађајима у Монтреалу;

Музика
 Бенд Траума, амерички хеви метал бенд;
 Bend Траума, пољски дет метал бенд;
 Trauma Records, издавачка кућа
 Албум Траума, радио DJ Quik, 2005;
 Песма Траума, прогресивног рок бенда Снови;
 Песма "Glitter and Trauma", Biffy Clyro, у албуму иѕ 2004.: Infinity Land

Медицина
 Траума (психологија), је било која врста узнемирујућег догађаја или искуства која може утицати на способност особе да се снађе и функционише.
 Трауматологија, наука o повредама које су изазване спољашњим утицајима;
 Траума тим, мултидисциплинована група медицинских радника који колективно збрињавају и лече физичке трауме;
 Трауматска алопеција, кожна промена која настаје насилним чупањем косе из темена; 
 Трауматска гушчја фоликулоза, кожни жмарци попут фоликулске хиперкератозе;
 Трауматска коштана циста, промена на вилицама;
 Трауматски неурон, тип неурона који је последица трауме нерва, обично током хируршке процедуре
 Психичка траума, врста оштећења психе која се јавља као последица озбиљних и јаких узнемирујућих догађаја.

 Друго
 Социолошка траума, врста оштећења друштвеног живота појединца која је последица стигме.